Hylkema ist der Familienname folgender Personen:

 Bart Hylkema (* 1989), niederländischer Automobilrennfahrer
 Thomas Hylkema (* 1988), niederländischer Automobilrennfahrer